Маргари́та Ива́новна Ники́тина (род. 14 июля 1937, Ленинград) — советский и российский сурдопедагог, профессор РГПУ им. А. И. Герцена, член-корреспондент РАО.

Биография 
Родилась в семье педагогов. Отец был преподавателем изобразительного искусства, а мать сурдопедагогом. В 1954 году поступила на отделение сурдопедагогики Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена.
Окончила дефектологический факультет Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена в 1959 году с отличием.
В 1959—1962 годах работала в Сибири заместителем директора по учебно-воспитательной работе Кемеровской школы для глухих детей, а потом инспектором специальных школ Кемеровского областного отдела народного образования. С 1962 года — учитель русского языка и литературы ленинградской школы № 3 для слабо слышащих. После аспирантуры (1963—1966 годы) работала ассистентом, затем старшим преподавателем и доцентом кафедры сурдопедагогики Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена. В 1970 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Эстетическое восприятие живописи слабослышащими учащимися».

С 1974 по 1999 год — заведующая кафедры сурдопедагогики, в период 1994—2002 годов — декан факультета коррекционной педагогики (в Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена).

В 1984 году защитила докторскую диссертацию на тему «Совершенствование литературного образования слабослышащих школьников» и получила звание профессора.
С 1992 года — член-корреспондент Российской Академии Образования.

С 2006 года по настоящее время — научный консультант факультета дефектологии Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина.
Заведует лабораторией диагностики и коррекции психических и сенсомоторных нарушений.

Общее количество публикаций М. И. Никитиной — около 200 в области коррекционной педагогики и специальной психологии, включая федеральные учебники, монографии, учебно-методические пособия, программы курсов.

Количество диссертаций, успешно защищенных учениками М. И. Никитиной, — 20 кандидатских и 4 докторских диссертации.

Наиболее значимые труды 
 Пути совершенствования литературного образования слабослышащих школьников. — Л., ЛГПИ, 1979. — 4 п. л.
 Книга для чтения. 5 класс школы для слабослышащих. — М., Просвещение, 3 издания (70—80-х гг.) — 13 п. л.
 Книга для чтения. 6 класс школы для слабослышащих. — М., Просвещение, 3 издания (70—80-х гг.) — 14 п. л.
 Преподавание литературы в школе для слабослышащих детей. — М., Просвещение, 1983 — 7.5 п. л.
 Сурдопедагогика — М., Просвещение, 1989, 24 п. л.
 Уроки чтения в школе для слабослышащих детей. — М., Просвещение, 1991, 9 п. л.
 Книга для чтения. 3 класс школы для глухих детей. — М., Владос, 2006, 15 п. л.
 Чтение и развитие речи. — М., Каро, 2006 — 16 п. л.

Ссылки 
М. И. Никитина на сайте РАО

Примечания 

Выпускники Российского государственного педагогического университета
Педагоги по алфавиту
Педагоги России
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Сурдопедагоги
Педагоги СССР
Преподаватели Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина